Не́рчинский уе́зд (Нерчинский округ) — административно-территориальная единица в составе Забайкальской области и Забайкальской губернии. Административный центр — город Нерчинск.

История 
В 1851 году в составе Забайкальской области был образован Нерчинский округ.

В 1901 году Нерчинский округ переименован в Нерчинский уезд.

В 1920—1922 годах уезд входил в состав Забайкальской области Дальневосточной республики (ДВР), после ликвидации ДВР — в Забайкальскую губернию.

В 1926 году Нерчинский уезд упразднён, его территория вошла в состав Сретенского округа Дальневосточного края.

Современное состояние 
На территории бывшего Нерчинского уезда Забайкальской области сейчас располагаются Александрово-Заводский, Балейский, Могочинский, Нерчинский, Оловяннинский, Сретенский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский район

Население 
По данным переписи 1897 года в округе проживало 94 334 чел., в том числе русские — 94,5 %; евреи — 1,6 %; китайцы — 1,4 %. В уездном городе Нерчинске проживало 6639 чел.

Административное деление 
В 1913 году уезд делился на 17 станиц:

В 1914 году в составе уезда упоминаются 
 Ботовское — правление в станице Ботовская  при р.Шилка ,
 Ильдиканское — правление в станице Ильдиканская при р.Теленгуй ,
 Усть-Теленгуйское — правление в станице Усть-Теленгуйская  при р.Онон .

Примечания

Ссылки 
 

Уезды и округа Забайкальской области
Уезды Забайкальской губернии